

Луковиця — віддалений район міста Прієдор.

Луковиця — македонська назва села  в номі Іматія.

— село в общині Желино.
  — село в общині Македонська Камениця.

Луковиця — сільська гміна в Лімановському повіті Малопольського воєводства.

— село в общині Свилайнаць.

Луковиця () — одна з общин в центральній Словенії

Села:
 Луковиця — Черкаська область, Черкаський район, Бобрицька сільська громада
 Луковиця — Чернівецька область, Чернівецький район, Острицька сільська громада
 Луковиця — Чернівецька область, Чернівецький район, Чагорська сільська громада

Див. також 
 Луковиця-при-Брезовиці
 Луковиця-при-Домжалах